Баньер-де-Бигор:

 Баньер-де-Бигор — коммуна и супрефектура в юго-западной Франции, в департаменте Верхние Пиренеи.
 Баньер-де-Бигор — кантон во Франции, один из кантонов в регионе Юг-Пиренеи. Департамент кантона — Верхние Пиренеи.
 Баньер-де-Бигор — округ во Франции, один из округов в регионе Юг-Пиренеи. Департамент округа — Верхние Пиренеи.